«Francisco Sancho» puede referirse a:

 Francisco Sancho Rebullida (1921-1995), jurista español.
 Francisco Sancho Crespo (1954-2015), periodista español.
 edificio Francisco Sancho (1909), Valencia, España.